Порчи́я () — город с 15,3 тысячами жителей в провинции Порденоне на самом северо-востоке Италии.

С XII века городом правило графское семейство из соседнего города Прата. Эти феодалы стремились сломить сопротивление аквилейских патриархов и распространить свою власть на весь Фриуль. После перехода под власть Венецианской республики в XV веке в Порчии настал период относительного спокойствия, прерванный нашествиями турок (1499) и войск камбрейской лиги (1508). В 1809 году в окрестностях произошла битва при Сачиле.

Главная местная достопримечательность — замок семейства , многократно перестраивавшийся и реставрировавшийся. Его древнейшие слои восходят, возможно, к XI веку. После захвата города венецианцами Порчия подались на имперскую службу и получили от Габсбургов титул имперских князей. Также сохранились барочная вилла Коррер-Дольфин, несколько церквей и палаццо XVI—XVII веков.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий Победоносец, празднование 23 апреля.

Примечания

Ссылки 
 Сайт органов местного самоуправления 

Города Италии